Winderlich ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Winderlich (1880–1935), deutscher Pädagoge und Politiker (DNVP), Senator der Freien Stadt Danzig
 David Winderlich (* ca. 1963), australischer Politiker
 Dieter Winderlich (* 1938), deutscher Polizeioffizier, Generalmajor der Volkspolizei
 Hans-Georg Winderlich, Unternehmer
 Rudolf Winderlich (1876–1951), deutscher Chemielehrer, Chemiedidaktiker und Chemiehistoriker
 Windi Winderlich († 1996), Markendesigner